Île au Diable peut désigner :
 L'Île au Diable, une île de l'archipel d'Hochelaga du groupe des îles de la Paix, près de Montréal au Canada
 L'Île au Diable, une île de l'archipel d'Hochelaga dans les rapides de Lachine, près de Montréal au Canada